Мемфис Тайгерс () — баскетбольная команда, представляющая университет Мемфиса в первом баскетбольном мужском дивизионе NCAA. Располагается в Мемфисе (штат Теннесси). С 2013 года команда выступает в Американской спортивной конференции. Домашние игры проводит на «Федэкс Форуме». ESPN Research поставило мужскую баскетбольную команду Мемфиса на 14 место в списке самых престижных студенческих баскетбольных программ. По состоянию на 2011 год «Тайгерс» находятся на 29 месте в истории NCAA по проценту выигранных матчей. Отдел статистики и информации ESPN в своём ежегодном списке самых успешных баскетбольных программ поставил Мемфис на 19 место.

Закреплённые номера 

  Джон Ганн умер от синдрома Стивенса — Джонсона 21 декабря 1976 года. В сезоне 1976 года он успел отыграть всего три игры после чего у него было диагностировано редкое заболевание.

Источник:

Достижения 

 Финалист NCAA: 1973, 2008*
 Полуфиналист NCAA: 1973, 1985*, 2008*
 Четвертьфиналист NCAA: 1973, 1985*, 1992, 2006, 2007, 2008*
 1/8 NCAA: 1973, 1982*, 1983*, 1984*, 1985*, 1992, 1995, 2006, 2007, 2008*, 2009
 Участие в NCAA: 1955, 1956, 1962, 1973, 1976, 1982*, 1983*, 1984*, 1985*, 1986*, 1988, 1989, 1992, 1993, 1995, 1996, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008*, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014
 Победители турнира конференции: Metro: 1982, 1984, 1985, 1987
'C-USA: 2006, 2007, 2008*, 2009, 2011, 2012, 2013
 Победители регулярного чемпионата конференции: MVC: 1972, 1973
Metro: 1982, 1984, 1985
GMWC: 1995
C-USA: 1996, 2004, 2006, 2007, 2008*, 2009, 2012, 2013
'* отменён NCAA

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Tigers basketball history
 Media guide
 MemphisTigers.org (Largest online community of fans of the Memphis Tigers
 MemphisRoar (Recruiting and all things University of Memphis athletics

Баскетбольные клубы, основанные в 1920 году
Спортивные клубы Мемфиса